Бикулов — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Бикулов, Нурхатим Зарифович (род. 1937) — российский художник.